Wierling ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Wierling (* 1996), deutscher Schwimmer
 Dorothee Wierling (* 1950), deutscher Historiker